Tieck ist der Familienname folgender Personen:
 Christian Friedrich Tieck (1776–1851), deutscher Bildhauer
 Dorothea Tieck (1799–1841), deutsche Übersetzerin
 Ludwig Tieck (1773–1853), deutscher Schriftsteller
 Polly Tieck (1893–1975?), deutsche Journalistin
 Sophie Tieck (1775–1833), deutsche Dichterin

Tieck steht für:
 (8056) Tieck, ein Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch:
 Dieck
 Diek
 Tiik